Alegria of Alegría (resp. het Portugese en het Spaanse woord voor "blijdschap") kan verwijzen naar:
Plaatsen
Alegria (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul
Alegría (El Salvador), een gemeente in het Salvadoraanse departement Usulután
Alegria (Cebu), een gemeente in de Filipijnse provincie Cebu
Alegria (Surigao del Norte), een gemeente in de Filipijnse provincie Surigao del Norte
Alegría, ook La Alegría, een deelgemeente (distrito) van de gemeente (cantón) Siquirres in de provincie Limón in Costa Rica
Alegría-Dulantzi, een gemeente in de Spaanse provincie Álava

Media
Alegría (show), een show van Cirque du Soleil
Alegría (nummer), een nummer van Cirque du Soleil
Alegría (flamenco), een zangstijl van de Spaanse flamenco
Alegría (film), een film van Franco Dragone uit 1998

Anders
Alegria (genus), een plantengeslacht van de Malvaceae (voorheen Tiliaceae)
Corporate Memphis, ook wel de Alegria-stijl, een geometrische platte kunststijl die eind 2010 populair werd onder Big Tech-bedrijven